Indoeuropeo (protoindoeuropeo) – in linguistica comparativa, protolingua che si suppone alla base delle lingue indoeuropee
 Indoeuropeo – ciascuno degli antichi popoli che si ipotizza utilizzassero una lingua appartenente alla famiglia linguistica indoeuropea

Pagine correlate
 Lingua indoeuropea
 Indoeuropei
giunse in Mesoptamia con gli Ittiti, un popolo citato nella Bibbia (con il nome di Etei o Figli di Heth), ma di cui era scomparso per millenni il ricordo. Solo la scoperta delle rovine dell'antica Hattusa, con il suo vasto archivio reale di tavolette d'argilla (riportate alla luce con scavi iniziati nel 1906).